Танковый симулятор — жанр компьютерных игр, разновидность симуляторов, посвященная управлению боевым танком.

Игровой процесс 

Игровой процесс таких игр заключается, прежде всего в управлении танком, которое осуществляется при помощи клавиатуры (в случае с играми, предназначенными для персонального компьютера) или джойстика (игры, созданные для игровых приставок). Нередко имеются тактические элементы, например, командование собственным подразделением (с помощью назначенных клавиш игрок отдает команды вида «следовать за мной», «атаковать ближайшую цель», «остановиться» и т.д).

Задания обычно заключаются в уничтожении вражеских танков и выдаются игроку в начале каждого эпизода. В некоторых играх задания проходят как в дневное, так и в ночное время суток. Также может присутствовать возможность разрушаемости окружения, возникающая впоследствии выстрелов. В некоторых реалистичных симуляторах разрешено принимать различные специальности в экипаже танка (в аркадных симуляторах игрок обычно держит контроль над всем транспортным средством).

В играх этого жанра игроку предоставляется обзор из кабины танка, в иных случаях — виртуальная камера находится над танком.

Первые игры жанра появились в 1980-х годах.

Разновидности жанра 
Подобно симуляторам авиации и подводных лодок, игры жанра танкового симулятора подразделяют на два типа — аркадные и реалистичные. Отличительная особенность аркадных симуляторов — существенно упрощенное управление, в то время как в реалистичном симуляторе игроку необходимо выполнять множество действий, которые свойственны управлению танком в реальной жизни (а обзор часто ограничен только видом из кабины).

Аркадный танковый симулятор 
Одной из игр, положивших основу современным танковым аркадам, является Battle City 1985 года, выпущенная для игровой приставки Nintendo Famicom (в странах СНГ известна как Dendy). С тех пор было выполнено множество подражаний данной игре, которые выходили как на современных игровых платформах, так и на мобильных телефонах. Суть игры заключалась в том, что игрок, управляя танком, должен был уничтожить все вражеские машины на уровне, которые постепенно появляются с севера игрового поля. Враги пытаются уничтожить базу игрока (на юге игрового поля в виде орла) и его самого. Поддерживается также игра с напарником — он может управлять вторым танком.

Известными представителями современных аркадных танковых игр являются такие игры, как Tiger Hunt (2002) и Panzer Elite Action: Fields of Glory (в России издана как «Panzer Elite Action: Танковая гвардия») (2006).

Реалистичный танковый симулятор 
Реалистичные танковые симуляторы, помимо сложного управления, учитывают важные особенности поведения физической модели настоящего танка.

Известны такие современные игры в жанре реалистичного танкового симулятора, как Steel Beasts (2000), «Т-72: Балканы в огне» (2004), «Стальная ярость: Харьков 1942» (2007) и др.

Элементы танкового симулятора в других играх 
Элементы танкового симулятора есть и в современных тактических шутерах. В них игрок, выступая в роли солдата, может управлять военной техникой (автомобилями, вертолетами, самолетами, танками). К числу таких игр, прежде всего, относятся игры производства студии Bohemia Interactive Studio: серии Operation Flashpoint и Armed Assault. Эпизоды, в которых игроку необходимо управлять танком, есть также в игре Brothers in Arms: Hell's Highway 2008 года (разработка компании Gearbox Software).

Список игр в жанре танкового симулятора 

 1980 — Battlezone
 1985 — Battle City 
 1988 — Abrams Battle Tank 
 1989 — M1 Tank Platoon
 1989 — Heavy Metal 
 1990 — Battle Command
 1990 — Battle Tank
 1992 — Super Battletank
 1995 — Armored Fist 
 1995 — K-1 Tank
 1997 — Armored Fist 2 
 1997 — iM1A2 Abrams: America's Main Battle Tank
 1998 — Panzer Commander
 1998 — M1 Tank Platoon II
 1998 — iPanzer '44
 1999 — Armored Fist 3 
 1999 — Panzer Front
 1999 — Gulf War: Operation Desert Hammer
 1999 — Panzer Elite
 1999 — Wild Metal Country
 2000 — Steel Beasts
 2000 — Киллер Танк
 2001 — Panzer Front bis.
 2002 — Operation Tiger Hunt
 2003 — Tanktiks: The Impact (аркадный симулятор)
 2001 — Panzer Front Ausf.B
 2003 — Armored Assault
 2004 — Т-72: Балканы в огне
 2005 — Т-72: Стремительный рейд
 2005 — World War II Tank Commander
 2006 — Panzer Elite Action: Fields of Glory
 2007 — Panzer Elite Action: Dunes of War
 2007 — Tank Combat
 2007 — Стальная ярость: Харьков 1942
 2007 — Т-34 против Тигра
 2008 — Incognito: Episode 1
 2008 — WWII Battle Tanks: T-34 vs. Tiger
 2008 — Tank Combat: Танковый прорыв
 2008 — Т-72: Стремительный рейд
 2009 — Танки Онлайн
 2010 — Zero Ballistics
 2010 — Tank Ace
 2010 — World of Tanks
 2010 — Ground War Tanks
 2011 — Steel Armor: Blaze of War
 2012 — M4 Tank Brigade
 2012 — War Thunder
 2013 — Digital Combat Simulator: Combined Arms
 2013 — Tank Domination
 2014 — Steel Beasts Pro
 2014 — World of Tanks Blitz
 2015 — Armored Warfare: Проект Армата
 2018 — Tanki X
 2020 — IL-2 Sturmovik: Tank Crew - Clash at Prokhorovka
 2022 — Tanks: Steel Corruption

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жанры компьютерных игр